Нарва́л:
 Нарвал, единорог — млекопитающее семейства единороговых; единственный вид рода нарвалов.

Подводные лодки 
 «Нарвал» — название французской подводной лодки конца XIX века.
 Подводные лодки типа «Нарвал» — серия российских подводных лодок, построенных в 1911—1915 году по проекту «Голланд-31А», США.
 «Нарвал» — головная лодка этой серии.

См. также 
 HMS Narwhal — корабли КВМФ Великобритании, носившие имя «Нарвал».